Əliabad – miejscowość w Azerbejdżanie, w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej
 Əliabad – miejscowość w Azerbejdżanie, w rejonie Zaqatala

Zobacz też